Haste steht für:
 Haste, eine Gemeinde im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Haste (Band), eine aufgelöste amerikanische Metalcore-Band aus Birmingham, Alabama
 Haste (Epigraphik), eine senkrechte gerade Linie als Teil eines Buchstabens
 Haste (Osnabrück), einen Stadtteil im Nordosten der Stadt Osnabrück